Грачева — русская фамилия.

 Грачева, Ирина Леонидовна (род. 1984) — российская яхтсменка.